Йосефталь — многозначный термин:

 Йосефталь — медицинский комплекс в Эйлате.
  — железнодорожная станция в Бат-Яме.
  — транспортная развязка на шоссе №20 в Израиле.
  — известный сионистский деятель Германии, глава Сохнута и министр в правительстве Израиля.
  — одна из лидеров кибуцного движения и член Кнессета от имени Мапаи.